Schults ist der Name folgender Personen:

 Adolf Schults (1820–1858), deutscher Dichter
 G. Schults (wirksam 17. Jahrhundert), unbekannter Komponist des Barock